Джером Теренс Синклер (; 19 сентября 1996, Бирмингем, Англия) — английский футболист, центральный нападающий.

Карьеру начинал в клубах «Вест Бромвич Альбион» и «Ливерпуль». Самый молодой игрок в истории «Ливерпуля», выходивший на поле в матче первой команды в возрасте 16 лет и 6 дней.

Клубная карьера

«Ливерпуль» 
«Ливерпуль» подписал 14-летнего Синклера из молодёжного состава «Вест Бромвич Альбион» летом 2011 года. Он провел большую часть сезона 2011/12 в команде до 16 лет, так же тренер Майк Марш доверил ему 4 игры в команде до 18 лет в конце того же сезона. Джером произвел большое впечатление в этих играх, хоть и не смог отличиться забитыми голами. 14 июля 2012 года в предсезонном товарищеском матче команды до 18 лет, выйдя на замену, сделал хет-трик «Эксетеру». В целом, он забил 8 мячей за 6 матчей предсезонных товарищеских встреч. Свой первый официальный гол в команде до 18 лет, он забил 25 августа 2012 года в мачте против «Кристал Пэлас».

Родольфо Боррелл взял Синклера на игры NextGen Series. 19 сентября 2012 года он вышел в основе на матч против чемпионов турнира миланского «Интера» и заработал пенальти, который успешно реализовал его одноклубник Кристиан Адорьян.
26 сентября 2012 года дебютировал в матче первой команды против своего бывшего клуба — «Вест Бромвич Альбион». На 81-й минуте матча, он вышел на замену Самеду Ешилю и тем самым, побил рекорд Джека Робинсона, как самый молодой игрок в истории «Ливерпуля», в возрасте 16 лет и 6 дней. 8 января 2016 года забил дебютный гол в матче Кубка Англии против «Эксетера» (2:2).

После «Ливерпуля» 
В январе 2016 года «Ливерпуль» отказался продавать Синклера за 1,5 млн фунтов в «Уотфорд». Через полгода у игрока завершился контракт, и он как свободный агент заключил с «Уотфордом» пятилетний контракт. «Ливерпуль» получил компенсацию в размере 4 млн фунтов за воспитание Джерома.

31 января 2017 года Синклер, редко попадавший в состав «Уотфорда», был отдан в аренду до конца сезона клубу «Бирмингем Сити». Там он также не сумел стать игроком основного состава, проведя лишь пять матчей за полгода. В сезоне 2017/18 Синклер сыграл за «Уотфорд» лишь 27 минут в Премьер-лиге. 25 июля 2018 года он был отдан в аренду «Сандерленду» до конца сезоне 2018/19, однако уже в январе 2019 года по соглашению обоих клубов аренда была прекращена. 31 января Джером вновь отправился в аренду, на этот раз в «Оксфорд Юнайтед» до конца сезона.

Международная карьера 
25 октября 2011 года дебютировал в юношеской сборной Англии до 16-ти лет и забил гол в матче с ровесниками из Уэльса в турнире Щит Победы. Также забил два победных гола на турнире Montaigu, огорчив хозяев турнира Францию и Марокко. Выступал за юношескую сборную Англии до 17-ти лет. Дебютировал за неё 31 августа 2012 года, забив юношеской команде Турции.

Статистика за клуб

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика игрока на LiverBird.ru
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля»
 Профиль игрока на сайте LFC History

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Бирмингем Сити»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК ВВВ-Венло
Игроки ФК ЦСКА София